James Cartwright ist der Name folgender Personen:

* James Cartwright (Kanute) (* 1976), kanadischer Kanute 
 James E. Cartwright (* 1949), US-amerikanischer Marinegeneral